Marks pode ser:

Marks (Mississippi) - uma cidade localizada no Estado americano de Mississippi.
Marks & Spencer - uma companhia de varejo britânica.
Heather Marks - uma modelo canadense.
Sinagoga de Bevis Marks - o mais antigo local de culto judaico em Londres.

Desambiguação